Die Ewige Tabelle der Süper Lig ist eine Liste aller Meisterschaftsspiele der türkischen Süper Lig seit ihrer Gründung im Jahr 1959. Die Tabelle ist nach der Drei-Punkte-Regel (Sieg 3 Punkte und Unentschieden 1 Punkt) berechnet, diese trat in der Liga ab der Saison 1987/88 in Kraft.

Beşiktaş Istanbul, Fenerbahçe Istanbul und Galatasaray Istanbul sind die Vereine, die seit 1959 in der Süper Lig vertreten sind. Außerhalb der drei Istanbuler Vereine gehören MKE Ankaragücü und  Bursaspor am längsten der höchsten Spielklasse an. Die Tabellenführung wechselte oft zwischen den Rivalen Fenerbahçe Istanbul und Galatasaray Istanbul.

Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Süper Lig.

Ewige Tabelle 
 !! SL-Titel
! Auf
! Ab
! US
! Spielzeiten
! Liga 2022/23
 || 0 || 0 || 65+ || 1959– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 0 || 0 || 65+ || 1959– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 0 || 0 || 65+ || 1959– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 1 || 0 || 49+ || 1974– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 2 || 2 || 37 || 1967–2004, 2006–2019 || data-sort-value="3" |TFF 2. Lig
 || 5 || 5 || 31 || 1959–1968, 1969–1976, 1977/781981–2012, 2018–2021, 2022– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 3 || 4 || 29 || 1959–1970, 1983–1988, 1989–20182019–2021 || data-sort-value="2" |TFF 1. Lig
 || 4 || 4 || 24 || 1959–1983, 1984–1990, 1991–20002002/03, 2021/22 || data-sort-value="2" |TFF 1. Lig
 || 2 || 2 || 17 || 1979–1983, 1990–2017 || data-sort-value="8" |2020 aufgelöst
 || 4 || 4 || 16 || 1966–1982, 1984–1989, 1995/962008–2016 || data-sort-value="4" |TFF 3. Lig
 || 7 || 7 || 13 || 1969–1975, 1976–1979, 1982/831985–1990, 1991/92, 1993–20062011/12 || data-sort-value="2" | TFF 1. Lig
 || 6 || 5 || 18 || 1959–1977, 1978–1980, 1981/821999/00, 2001–2003, 2017–2022 || data-sort-value="2" |TFF 1. Lig
 || 6 || 5 || 8 || 1982–1985, 1986/87, 1994–20022006/07, 2008–2014, 2015– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 2 || 2 || 10 || 1959–1967, 1968–1972, 1995–20052022– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 4 || 3 || 8+ || 1988–1993, 2003–2009, 2010/112013– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 3 || 3 || 11 || 1980–1988, 1992–2003, 2008/09 || data-sort-value="3" |TFF 2. Lig
 || 7 || 6 || 10 || 1973–1975, 1979/80, 1985/861992–1996, 1997/98, 2004–20142015– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 6 || 5 || 5 || 1979–1981, 1985–1989, 2000–20022003–2008, 2013–2017, 2018– || data-sort-value="2" |TFF 1. Lig
 || 4 || 4 || 11 || 1983–1988, 1994–1997, 1999–20102019–2021 || data-sort-value="2" |TFF 1. Lig
 || 5 || 5 || 13 || 1971–1984, 1988–1991, 1998–20012002–2004, 2016/17 || data-sort-value="2" |TFF 1. Lig
 || 3 || 3 || 9 || 1970–1979, 1980–1985, 1986–1992 || data-sort-value="2" |TFF 1. Lig
 || 1 || 2 || 11 || 2005–2016, 2017– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 2 || 1 || 8+ || 2007–2013, 2014– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 4 || 3 || 9+ || 1959–1964, 2007/08, 2009–20112012– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 6 || 5 || 11 || 1960/61, 1973–1984, 1987–19901991/92, 1994/95, 2021– || data-sort-value="1" |Süper Lig
  || 5 || 6 || 5 || 1959–1964, 1966/67, 1970–19721987–1991, 1992–1994, 1995/96 || data-sort-value="4" |TFF 3. Lig
 || 2 || 2 || 12 || 1982–1994, 1996/97 || data-sort-value="3" |TFF 2. Lig
 || 1 || 1 || 14 || 1974–1988 || data-sort-value="8" |nicht bekannt
 || 6 || 6 || 7 || 1967–1974, 1976–1978, 1980/811982/83, 2011–2013, 2014–2016 || data-sort-value="8" |2019 aufgelöst
 || 2 || 2 || 6 || 1984–1990, 2001–2006 || data-sort-value="6" |Malatya Süper Amatör Lig
 || 0 || 1 || 12 || 1959–1971 || data-sort-value="3" |TFF 2. Lig
 || 1 || 2 || 9 || 1959–1963, 1965–1974 || data-sort-value="5" |BAL
 || 5 || 5 || 5 || 1981–1986, 1987–1990, 1998/992004/05, 2006/07 || data-sort-value="2" |TFF 1. Lig
 || 1 || 2 || 11 || 1960–1971, 1972/73 || data-sort-value="8" |2011 aufgelöst
 || 3 || 3 || 3 || 1975–1981, 1983–1986, 2011–2013 || data-sort-value="7" |Ordu Amatör Lig
 || 1 || 2 || 8 || 1959–1967, 1968/69 || data-sort-value="6" | İzmir Süper Amatör Ligi
 || 5 || 5 || 5 || 1977–1980, 1981/82, 1986/872001–2006, 2009/10 || data-sort-value="6" | Diyarbakır Süper Amatör Lig
 || 4 || 4 || 5 || 1993/94, 1997–1999, 2010–20152016–2018 || data-sort-value="5" |BAL
 || 1 || 1 || 9 || 1959–1968 || data-sort-value="6" |Istanbul Süper Amatör Lig
 || 2 || 2 || 6 || 2004–2010, 2015–2018 || data-sort-value="3" |TFF 2. Lig
 || 2 || 2 || 6 || 1959–1965, 1966–1970 || data-sort-value="2" |TFF 1. Lig
 || 2 || 2 || 4 || 1959–1963, 1983/84, 2020– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 5 || 5 || 4 || 1959–1963, 1964–1966, 1967–19691972/73, 1997/98 || data-sort-value="8" |2016 aufgelöst
 || 2 || 2 || 2 || 2005–2007, 2013–2015 || data-sort-value="8"|2018 aufgelöst
 || 0 || 1 || 7 || 1959–1966 || data-sort-value="6" |Istanbul Süper Amatör Lig
 || 1 || 1 || 7+ || 2016– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 1 || 1 || 7 || 2012–2019 || data-sort-value="4" |TFF 3. Lig
 || 1 || 2 || 6 || 1959/60, 1962–1968 || data-sort-value="3" |TFF 2. Lig
 || 2 || 1 || 6 || 1971–1977, 2021– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 2 || 2 || 3 || 2005–2008, 2009–2012 || data-sort-value="6" |Manisa Amatör Lig
 || 1 || 0 || 5 || 2017–2022 || data-sort-value="2" |TFF 1. Lig
 || 1 || 1 || 4 || 1994–1998 || data-sort-value="8" |2003 aufgelöst
 || 1 || 1 || 4+ || 2019– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 3 || 3 || 2 || 1989–1991, 1993–1995, 1996/97 || data-sort-value="7" |Istanbul Amatör Lig
 || 2 || 2 || 2 || 2002–2004, 2012–2014 || data-sort-value="4" |TFF 3. Lig
 || 1 || 0 || 3+ || 2020– || data-sort-value="1" |Süper Lig
 || 1 || 1 || 3 || 1996–1999 || data-sort-value="6" |Çanakkale Süper Amatör Lig
 || 1 || 1 || 3 || 1990–1993 || data-sort-value="6" |Istanbul Süper Amatör Lig
 || 1 || 1 || 3 || 1990–1993 || data-sort-value="7" |Istanbul Amatör Lig
 || 1 || 1 || 3 || 1998–2001 || data-sort-value="8" |2015 aufgelöst
 || 1 || 1 || 2 || 2000–2002 || data-sort-value="7" |Yozgat Amatör Lig
 || 2 || 2 || 1 || 2018/19, 2020–2021 || data-sort-value="2" |TFF 1. Lig
 || 1 || 1 || 2 || 2007–2009 || data-sort-value="3" |TFF 2. Lig
 || 2 || 2 || 1 || 1975/76, 2014/15 || data-sort-value="2" |TFF 1. Lig
 || 1 || 1 || 2 || 2003–2005 || data-sort-value="8" |nicht bekannt
 || 1 || 1 || 2 || 1962–1964 || data-sort-value="7" |Istanbul Amatör Lig
 || 1 || 1 || 2 || 1961–1963 || data-sort-value="8" |nicht bekannt
 || 0 || 1 || 1 || 1959/60 || data-sort-value="6" |Amatör Lig
 || 1 || 1 || 1 || 1994/95 || data-sort-value="8" |2010 aufgelöst
 || 1 || 1 || 1 || 2010/11 || data-sort-value="8" |2020 aufgelöst
 || 1 || 1 || 1 || 2000/01 || data-sort-value="8" |nicht bekannt
 || 1 || 1 || 1 || 1978/79 || data-sort-value="7" |Kırıkkale Amatör Lig
 || 1 || 1 || 1 || 1988/89 || data-sort-value="4" |TFF 3. Lig
 || 1 || 0 || 1+ || 2022– || data-sort-value="1" |Süper Lig
|- class="small"
! colspan="18"| Stand: Vor Saisonbeginn 2022/23.
|}

Übersichtskarte 
Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der Süper Lig gezeigt. Zonguldakspor ist der nördlichste Verein, Hatayspor der südlichste, Çanakkale Dardanelspor der westlichste und Vanspor der östlichste der Süper Lig-Historie.

Siehe auch 
 Türkischer Fußballmeister
 Ewige Tabelle der zweithöchsten türkischen Fußballliga
 Liste der Vereine der Süper Lig

Weblinks 
 Clas Glenning: Turkey 1st level alltimetable
 weltfussball.de: Türkei » SüperLig » Ewige Tabelle

Einzelnachweise 

Süper Lig
Super Lig